auriga – w starożytnym Rzymie woźnica powożący zaprzęgiem na wyścigach w cyrku lub na hippodromie albo rydwanem bojowym

Ryby 
 Dules auriga – gatunek morskiej ryby z rodziny strzępielowatych.
 Serranus auriga – j.w. (według niektórych źródeł poprawniejsza nazwa).
 Ustnik pawik (łac. Chaetodon auriga) – ryba morska z rodziny chetonikowatych.

Inne 
 "Auriga Delficki" lub "Auriga z Delf" – inna nazwa posągu Woźnica z Delf.
 Gwiazdozbiór Woźnicy, Woźnica – łac. Auriga.
 Wydawnictwo „Auriga” w Warszawie, włączone w strukturę WAiF Wydawnictw Artystycznych i Filmowych (WAiF).
 Oficyna Wydawnicza „Auriga” w Warszawie